

Вотерфорд — місто, штат Каліфорнія
 Вотерфорд — місто, штат Коннектикут
 Вотерфорд — місто, штат Мен
 Вотерфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Вотерфорд — місто, штат Пенсільванія
 Вотерфорд — місто, штат Вермонт
 Вотерфорд — місто, штат Вісконсин
 Вотерфорд Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Вотерфорд — селище, штат Нью-Йорк
 Вотерфорд Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Вотерфорд — селище, штат Вісконсин
 Вотерфорд — переписна місцевість, штат Огайо